Stati Uniti d'America
 Catlin – villaggio della Contea di Vermilion, Illinois
 Catlin – città della Contea di Chemung, New York